Ольковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ольковичи — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Ольковичи — деревня в Вилейском районе Минской области.